Pablo Enrique Carlos Federico Augusto de Wurtemberg (San Petersburgo, 19 de enero de 1785-París, 16 de abril de 1852) fue el cuarto hijo y el segundo varón del rey Federico I de Wurtemberg y de su primera esposa, la princesa Augusta de Brunswick-Wolfenbüttel.

Primeros años 

Pablo nació en San Petersburgo durante un período en que su padre todavía no era el gobernante de Wurtemberg; él fue nombrado gobernador de Finlandia por Catalina la Grande en Rusia. La pareja había viajado a Rusia para visitar a Sofía, la hermana de Federico, que estaba casada con el heredero al trono de Rusia, el zarévich Pablo. Los padres del príncipe Pablo se separaron poco después de su nacimiento. El matrimonio fue infeliz, y hubo denuncias de malos tratos de su madre. Catalina la Grande le concedió asilo a su madre y nunca regresó a Wurtemberg. Murió en el exilio en Koluvere, Estonia, en 1788. En 1797, Federico se casó con Carlota, la hija mayor del rey Jorge III del Reino Unido, que supervisó la educación de Pablo y sus dos hermanos sobrevivientes, Guillermo y Catalina. Carlota consideraba a Pablo como "un chico muy cómico y, en mi opinión parcial, sus modales son como Adolfo [el hermano menor de Carlota]".

Cuando Pablo creció, su opinión cambió. Durante la visita de los soberanos aliados a Londres en 1814, Pablo, junto con muchos otros príncipes, fue llevado a visitar las carreras de Ascot por el príncipe regente. Se portó mal y recibió al príncipe de Orange muy borracho. "Durante trece años ha hecho nada más que ofender a su padre con las irregularidades de su conducta", escribió su madrastra.

Entre los años 1806 a 1808, Pablo luchó como oficial al servicio del rey Federico Guillermo III de Prusia contra Napoleón. Esto se hizo contra la voluntad de su padre. En 1808 el príncipe Pablo volvió a Wurtemberg y se reconcilió con su padre, pero se negó en 1812 a participar en la campaña rusa de Napoleón. En 1813, entró al servicio del zar Alejandro I de Rusia y tomó parte en las guerras de liberación. En 1814, se despidió como un teniente general ruso.

Matrimonio e hijos 
El 28 de septiembre de 1805 en Luisburgo, Pablo se casó con la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen, segunda hija del duque Federico de Sajonia-Hildburghausen. Tuvieron cinco hijos:
Federica Carlota María (9 de enero de 1807-2 de febrero de 1873), casada con el gran duque Miguel Pávlovich de Rusia.
Federico Carlos Augusto (21 de febrero de 1808-9 de mayo de 1870), se casó con su prima, la princesa Catalina Federica de Wurtemberg, y fue el padre del rey Guillermo II de Wurtemberg.
Pablo Federico (7 de marzo de 1809-28 de mayo de 1810).
Paulina Federica María (25 de febrero de 1810-7 de julio de 1856) se casó con Guillermo de Nassau y fue la madre de Sofía de Nassau, esposa del rey Óscar II de Suecia. A través de Paulina, Pablo es un antepasado de las actuales familias reales de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega y Suecia.
Augusto (24 de enero de 1813-12 de enero de 1885), casado morganáticamente con María Bethge, con descendencia.

En 1818, el príncipe Pablo se separó de su esposa. El divorcio legal fue rechazado por su hermano, el rey Guillermo I de Wurtemberg.

Últimos años 
En 1815, Pablo se mudó de su casa en Stuttgart a París, dejando a su esposa y dos hijos, pero teniendo a sus hijas con él. Allí llevó una vida relativamente modesta, pero se encontraba con frecuencia en compañía de intelectuales como Georges Cuvier. La familia de Pablo no aprobaba esto y le ordenó regresar a Wurtemberg, pero él se negó. Mientras en París, fue padre de dos hijas ilegítimas con amantes.

De 1817 a 1819, Pablo intervino en las luchas constitucionales y tomó una posición en contra de la ley de la Casa de Wurtemberg y las normas que regían el Infantazgo. A este respecto presentó una apelación correspondiente al Bundestag en Fráncfort, que sin embargo fracasó.

Como un príncipe de la casa real, Pablo era miembro de la Primera Sala del Parlamento del Estado de Wurtemberg, a cuyas reuniones asistió entre 1822-1847.

Poco después de la muerte de su esposa en 1847, Pablo fue a Inglaterra con su amante a largo plazo, la menorquina Magdalena Fausta Angela Creus Soler, viuda de Sir Samuel Ford Whittingham, condecorado con la Orden del Baño, y se casaron en la iglesia parroquial de San Nicolás en Brighton, Sussex, el 26 de abril de 1848. Ella murió en París, el 27 de diciembre de 1852. Su hija, Paulina Madeleine Ximenes, que había nacido en París, el 3 de marzo de 1825, fue creada condesa von Helfenstein en 1841. Se casó con el conde Gustavo de Monttessuy en París el 24 de agosto de 1843 y murió en París el 24 de febrero de 1905.

Unos meses antes de su muerte, se convirtió al catolicismo. Pablo murió en París a los 67 años. Su tumba se encuentra en la cripta del departamento católico en la iglesia del castillo de Ludwigsburg.

Hija ilegítima y descendencia 

Poco antes de su matrimonio, Pablo tuvo como amante a la actriz Federica Porth (Halberstadt, 22 de agosto de 1776-Fráncfort del Meno, 9 de junio de 1860) que en ese momento era la viuda del actor Jacob Heinrich Voss (1762-1804). Federica era hija de Juan Carlos Porth (Barchwitz, Schlesien, 1748-Weimar ,18 de junio de 1794) y de su esposa, Carolina (c.1752-1797).

Pablo y Federica tuvieron una hija llamada Adelaida Paulina Carolina o Caroline von Rottenburg (Fráncfort del Meno, 28 de noviembre de 1805-ibidem, 13 de febrero de 1872). El 16 de febrero de 1836 en Augsburgo, Carolina se casó con el barón de Baviera, Carlos Maximiliano von Pfeffel (Dresde, 22 de noviembre de 1811-Múnich, 25 de enero de 1890).

Carolina y Carlos tuvieron al menos un hijo, Huberto barón von Pfeffel, nacido en Múnich el 8 de diciembre de 1843. Se casó con Helena von Rivière, nacida el 14 de enero de 1862.

Huberto y Helena tuvieron una hija, María Luisa, baronesa von Pfeffel, que nació en París el 15 de agosto de 1882, y se casó con Stanley F. Williams de Bromley, Kent.

La hija de María y Stanley Williams, Irene, se casó con Osman Ali Wilfred Kemal, alias Wilfred Johnson, nacido en 1909 en Bournemouth, Dorset. Osman era el hijo de Ali Kemal Bey (1867-asesinado, İzmit, 6 de noviembre de 1922), en algún momento, Ministro del Interior de Turquía, con su primera esposa Winifred Brun.

El hijo de Irene y Wilfred, Stanley Patrick Johnson (nacido en Penzance, Cornualles, 18 de agosto de 1940), se casó en primer lugar, con Carlota Fawcett, hija de Sir James Fawcett (1913-1991). Tuvieron cuatro hijos antes de que se divorciaran. Stanley después se casó con Jennifer Kidd y tuvo otros dos hijos. Carlota se casó con un tal Sr. Wahl. Los cuatro hijos de Stanley y Carlota son:
Alexander Boris de Pfeffel Johnson (nacido en Nueva York, Condado de Nueva York, 19 de junio de 1964), Alcalde de Londres, para un mandato de cuatro años que comenzó el 4 de mayo de 2008 y reelegido por otros cuatro años, el 3 de mayo de 2012;
Rachel Johnson (nacida en 1965), periodista, casada con Ivo Dawnay, el director de comunicaciones de la National Trust, y tiene tres hijos;
Joseph Edmund "Jo" Johnson (nacido en 1971), Parlamentario conservador de Orpington y Jefe de Lex del Financial Times, casado con Amelia Gentleman, periodista de The Guardian y la hija del artista y diseñador David Gentleman, y tiene dos hijos, Rose y William;
Leo Johnson, un empresario.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Gerald Maier: Paul Friedrich Karl August; in: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, Seiten 313 bis 315
 Frank Raberg: Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten 1815–1933. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Kohlhammer, Stuttgart 2001, ISBN 3-17-016604-2, S. 1047.

Enlaces externos 

Príncipes de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en París
Católicos de Alemania